The Wings of War — девятнадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Overkill, выпущенный 22 февраля 2019 года. Это первый альбом с участием барабанщика Джейсона Биттнера, заменившего Рона Липники, который ушел из группы вскоре после выхода предыдущего альбома группы, The Grinding Wheel (2017).

Об альбоме 
Примерно через год после выхода The Grinding Wheel Overkill объявили, что они в студии работали над демоверсиями для своего девятнадцатого студийного альбома. Два месяца спустя Биттнер объявил на своей странице в Facebook, что они были на этапе «предварительного производства» альбома.

Когда его спросили в апреле 2018 года в интервью Джимми Кею из канадского The Metal Voice, чего фанатам ожидать услышать в альбоме, фронтмен Бобби «Блиц» Эллсворт заявил: «Я думаю, что мы поймали волну на последних четырех альбомах. Частью этой волны был Рон Липники за барабанами, а Рона сейчас нет, поэтому я не знаю, чего ожидать. Но красота в том, что, когда вы находитесь в команде писателей, это становится мотивационным. Теперь, очевидно, это будет хэви-металическая запись, мы не отступаем так далеко от нашей формулы. Но как эта запись будет звучать? На данный момент это звучит как металическая пластинка. Я думаю, что дополнение Джейсона Биттнера к группе в некоторых случаях сделает ее напыщенной в некотором роде; он очень современный, когда дело доходит до барабанов. Поэтому я действительно думаю, что у нас есть возможность сделать что-то отличное. Кто знает? Это может быть новая глава, и где-то в этой области неизвестности — то, что меня вдохновляет сейчас.»

10 октября 2018 года, во время интервью Эдди Транку из Trunk Nation, Д. Д. Верни объявил, что альбом закончен: «Я только что закончил финальную последовательность действий и все такое, так что все завершено. Теперь мы работаем над обложкой. У нас все еще нет названия — нам нужно придумать что-то поскорее — но у нас еще много чего на горизонте. И новый альбом выйдет где-то в феврале.»

28 ноября 2018 года группа объявила, что новый альбом выйдет 22 февраля 2019 года. Также она опубликовала трек-лист, состоящий из 10 песен и обложку альбома. Эллсворт комментирует: «Работа над The Wings of War была настоящим ураганом! Это что-то старое, что чувствуется новым вновь, потому что с появлением Джейсона Биттнера „химия“ в группе изменилась. Мне с самого начала было любопытно, как все будет? Я думаю, что мы достигли здесь нового, усовершенствованного Overkill, который включает новую химию, но уходит корнями в настоящее. Новая формула дала не только больше грубой силы, но и больше возможностей для мелодии, победы. Ключ в том, чтобы быть заинтересованным не только в изменении, но и в его части. Вот что я вам скажу: делать альбомы Overkill — это до сих пор чертовски весело».

14 декабря 2018 года альбом был открыт для предзаказа на сайте Nuclear Blast, а также были выпущены первый сингл с альбома «Last Man Standing» и видео с лирикой. 3 января 2019 года группа выпустила первый трейлер альбома в виде документального сериала под названием «Welcome to the Garden State», в котором рассказывают об истории группы. Видео с лирикой на песню «Head of a Pin» было выпущено 18 января 2019 года.

Тур в поддержку альбома
28 января 2019 года группа объявила о туре в поддержку The Wings of War в США, в котором они будут гастролировать с Death Angel и Act of Defiance. Тур начался 25 апреля 2019 года в Балтиморе.

Реакция 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. Обозреватель Blabbermouth.net Джей Х. Горания дал альбому рейтинг из семи с половиной баллов и назвал его «всем, на что надеются давние фанаты». В заключение своего обзора он написал: «Для стареющей трэш-металлической группы это впечатляющий подвиг — выпустить одно из своих лучших достижений за три десятилетия в игре, и это именно то, что они сделали с Ironbound 2010 года. Сейчас группе почти 40 лет, и даже несмотря на то, что The Wings of War не совсем крушит как Ironbound, он несколько лучше, чем три альбома, выпущенные между ними: The Electric Age, White Devil Armory и The Grinding Wheel… Хотя The Wings of War не является необходимым для обязательного прослушивания сам по себе, он, безусловно, хорош и интересен, и служит прекрасным саундтреком для тренировки или подготовки к ночи в городе».

Натан Дюфор из KNAC.com дал «The Wings of War» четыре звезды из пяти и назвал его «драгоценным камнем», в то время как Agoraphobic News назвали его лучшим альбомом Overkill со времен Ironbound. Джо Дейли из Metal Hammer написал: «Если большая часть альбома состоит из „олдскульных“ трэшевых боевиков, то в „Distortion“ и „Where Few Dare To Walk“ можно услышать различные влияния от металла начала 70-х до НВБХМ.» Loudwire включил альбом в список «50 лучших метал-альбомов 2019 года».

Альбом занял пятую строчку в немецких чартах; это лучший результат для группы в стране.

Список композиций

Участники записи 
Overkill
 Бобби Эллсворт — вокал
 Д. Д. Верни — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэйв Линск — гитара
 Дэрек Тэйлер — ритм-гитара
  — ударные

Производство
 Overkill — продюсеры
 Кристофер Харрис («Zeuss») — сведение, мастеринг

Обложка и дизайн
 Трэвис Смит — обложка, макет

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Overkill
Альбомы Nuclear Blast Records